Tell Me You Love Me (album)
Tell Me You Love Me (dal)